Godron ist der Familienname folgender Person:

 Axel Godron (* 1971), deutscher Jurist
 Benjamin Godron (1902–1965), deutscher Landschafts- und Figurenmaler sowie Zeichner
 Dominique Alexandre Godron (1807–1880), französischer Botaniker
 Richard Godron (1860–1926), deutscher Maler

Siehe auch:

Godron bezeichnet auch eine ornamentale Oberflächen- oder Kantenverzierung, siehe Godronierung